Termin -{Pr}- ima više značenja.

 prazeodijum, hemijski element
 Protrombinsko vreme, mera spoljašnjeg puta koagulacije krvi
 Odnosi sa javnošću
 PR (složenost)